

Geografia 
 Cerbara – frazione del comune di Terre Roveresche, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche

Persone 
 Giovanni Battista Cerbara – medaglista e incisore di gemme italiano
 Giuseppe Cerbara – medaglista e incisore di gemme italiano
 Niccolò Cerbara – medaglista e incisore di gemme italiano